«Нарушение Бамбо» () — художественный фильм, снятый британским режиссёром Эндрю Синклером по его одноимённой книге 1959 года. Фильм был впервые показан в Великобритании на киновыставке Cinema City Exhibition в сентябре 1970 года.

Сюжет 
Гвардейский прапорщик Бамбо и его новая подруга Сьюзи узнают о жизни в Лондоне и присоединяются к антивоенным демонстрантам.

В ролях 
 Ричард Уорик — Бамбо
 Джоанна Ламли — Сьюзи
 Наташа Пайн — Шила
 Джереми Чайлд — Билли

Ссылки 
  

Экранизации романов Великобритании‎
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1970 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1970 года